Вероника може да буде:

 Вероника, име
 Вероника (Гвазапарес), насеље у Мексику
 Вероника (певачица)
 Вероника (биљка)